Lankau bezeichnet:
 Lankau, Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 Lankau (Alster), ein Bach in Schleswig-Holstein

Lankau ist der Familienname folgender Personen:
 Johanna Lankau (1866–1921), deutsche Schriftstellerin
 Ralf Lankau (* 1961), deutscher Medienwissenschaftler

Siehe auch:
 Neu-Lankau, Ortsteil der Gemeinde Lankau